Шанго:
 Шанго — дух огня, грома, молнии в мифологии народа йоруба;
 Шанго — патера (кратер) на спутнике Юпитера Ио, названа по имени духа огня;
 Шанго — азиатский слон, содержавшийся в Московском зоопарке в 1940-х — 1960-х годах.